Owsiannikowo () – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji

 Owsiannikowo – wieś w Kraju Ałtajskim
 Owsiannikowo – wieś w obwodzie iwanowskim
 Owsiannikowo – wieś w rejonie poszechonskim obwodu jarosławskiego
 Owsiannikowo – wieś w rejonie rybinskim obwodu jarosławskiego
 Owsiannikowo – wieś w rejonie kozielskim obwodu kałuskiego
 Owsiannikowo – wieś w rejonie mieszczowskim obwodu kałuskiego
 Owsiannikowo – wieś w rejonie urżumskim obwodu kałuskiego
 Owsiannikowo – wieś w obwodzie kirowskim
 Owsiannikowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Owsiannikowo – wieś w rejonie timskim obwodu kurskiego
 Owsiannikowo – wieś w rejonie żeleznogorskim obwodu kurskiego
 Owsiannikowo – wieś w rejonie dmitrowskim obwodu moskiewskiego (gabowskie osiedle wiejskie)
 Owsiannikowo – wieś w rejonie dmitrowskim obwodu moskiewskiego (jakotskie osiedle wiejskie)
 Owsiannikowo – wieś w rejonie klinskim obwodu moskiewskiego
 Owsiannikowo – wieś w rejonie sołniecznogorskim obwodu moskiewskiego
 Owsiannikowo – wieś w rejonie tałdomskim obwodu moskiewskiego
 Owsiannikowo – wieś w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Owsiannikowo – wieś w rejonie borowickim obwodu nowogrodzkiego (opieczenskie osiedle wiejskie)
 Owsiannikowo – wieś w rejonie borowickim obwodu nowogrodzkiego (suszyłowskie osiedle wiejskie)
 Owsiannikowo – wieś w rejonie liwieńskim obwodu orłowskiego
 Owsiannikowo – wieś w rejonie orłowskim obwodu orłowskiego
 Owsiannikowo – wieś w obwodzie pskowskim
 Owsiannikowo – wieś w rejonie czernskim obwodu tulskiego
 Owsiannikowo – wieś w rejonie jefriemowskim obwodu tulskiego
 Owsiannikowo – wieś w rejonie kalazinskim obwodu twerskiego
 Owsiannikowo – wieś w rejonie kaszynskim obwodu twerskiego (farafonowskie osiedle wiejskie)
 Owsiannikowo – wieś w rejonie kaszynskim obwodu twerskiego (karabuzinskie osiedle wiejskie)
 Owsiannikowo – wieś w rejonie lesnim obwodu twerskiego
 Owsiannikowo – wieś w rejonie starickim obwodu twerskiego
 Owsiannikowo – wieś w rejonie kowrowskim obwodu włodzimierskiego
 Owsiannikowo – wieś w rejonie sudogodskim obwodu włodzimierskiego
 Owsiannikowo – wieś w rejonie babajewskim obwodu wołogodzkiego
 Owsiannikowo – wieś w rejonie babuszkinskim obwodu wołogodzkiego
 Owsiannikowo – wieś w rejonie wołogodzkim obwodu wołogodzkiego
 Owsiannikowo – wieś w rejonie kiczmiengsko-gorodieckim obwodu wołogodzkiego
 Owsiannikowo – wieś w rejonie sokolskim obwodu wołogodzkiego

Zobacz także 
 Owsiannikow – nazwisko

Strony ujednoznaczniające